Crwth, chrotta – średniowieczny smyczkowy instrument muzyczny bardów walijskich i celtyckich, z którego później rozwinęły się różne instrumenty strunowe. Posiadał trzy lub sześć strun o stroju g, g1, c1, c2, d1, d2. Przetrwał w Walii do początków XIX wieku.

Bibliografia 
 Szulc Z. Słownik lutników polskich, Poznań, 1953
 Jerzy Habela Słowniczek Muzyczny

Chordofony szarpane
Instrumenty dawne